Бом — значения: 
 Бом — узкий, трудный проход по ущелью.

Персоналии 
 Бом, Алек (род. 1996) — американский бейсболист.
 Бом, Георгий Сергеевич (1889—1945) — советский врач ортопед-травматолог, доктор медицинских наук.
 Бом, Джозеф Эдгар (1834—1890) — британский скульптор, миниатюрист и медальер.
 Бом, Дэвид (1917—1992) — американо-британский физик.
 Бом, Жозеф (1796—1885) — французский художник.
 Бом, Корри тен (1892—1983) — голландская христианка, создавшая во время нацистской оккупации Нидерландов подпольную организацию, спасшую множество евреев от уничтожения.
 Бом, Ларс (род. 1961) — датский актёр театра и кино.
 Бом, Ларс (род. 1985) — нидерландский велогонщик.
 Бом, Майкл (род. 1965) — американский журналист.
 Бом-Григорьева, Надежда Сергеевна (1884—1974) — русская и советская художница, график, живописец. 
 Бом, Ян (1915—2001) — нидерландский шашист.
  (1844—1920) — немецкий композитор.
 Бим-Бом — клоунский дуэт артистов Ивана Радунского (Бим) и Феликса Кортези (Бом).

Топоним 
 Бом — коммуна, округ Антверпен, провинция Антверпен, Бельгия.
 Бом — улус, Мухоршибирский район, Бурятия, Россия. 
 Бом, Бом-ле-Месьё (Baume-les-Messieurs) — аббатство во Франции.

Примечания

См. также 
 БОМ
 BOM